Mike Wallace (journalist) (1918-2012), Amerikaans journalist en tv-presentator
Mike Wallace (autocoureur) (1959), Amerikaans autocoureur